Шверубович — польско-белорусская фамилия.

 Шверубович, Вадим Васильевич (1901—1981) — советский театральный деятель.
 Шверубович, Василий Иванович (Василий Качалов, 1875—1948) — русский и советский актёр, известен под псевдонимом.
 Шверубович, Мария Вадимовна (1949—2018) — советская театральная актриса.